„Сатурн“ за най-добър екшън или приключенски филм () е една от категориите на наградите „Сатурн“, които се връчват ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми. Първоначално името на наградата е „Сатурн“ за най-добър екшън, приключенски или трилър филм“, но е променено през 2012 година. За пръв път е връчена през 1995 година на филма „Криминале“.

Победители и номинирани

1995 – 1999

2000 – 2009

2010 – 

Екшън или приключенски филм